Résultats détaillés du tournoi de tennis de Doha 2005 qui s'est déroulé du 3 au 9 janvier. Le tournoi a été remporté par le numéro un mondial Roger Federer.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (WTA 2005)
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
 
 
  Site officiel du tournoi

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Sport au Qatar en 2005
Tennis en janvier 2005